Le tournoi Cleveland Classic 2017 est l'édition 2017 du tournoi Cleveland Classic qui se déroule du 17 au 20 janvier 2017 à Cleveland. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre joueuses qualifiées. 

Camille Serme l'emporte en finale face à Alison Waters, revanche de l'année précédente.

Dotation et points 
En 2017, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Cleveland Classic
 Saison 2016-2017 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Cleveland Classic
Sport aux États-Unis en janvier 2017
Squash en 2017